Zugriff steht für:
 Zugriff (Polizei), Überführung einer Person in einen hoheitlichen Gewahrsam
 Stürmung, Eindringen polizeilicher oder militärischer Kräfte in ein Objekt
 Zugriffsrecht, erlaubter Zugang zu EDV-Ressourcen
 Speicherzugriff, Datenaustausch mit einem Datenspeicher oder einer Datenstruktur
 wahlfreier Zugriff, Direktzugriff, englisch random access
 sequentieller Zugriff, Folgezugriff
 Zugriff (Fernsehserie), Kriminalfernsehserie aus den Jahren 1998 und 1999 (Sat.1)

 Zugriffsverfahren steht für:
 Zugriffsverfahren (Netzwerk), regelt den Medienzugriff in Netzwerken
 Mehrfach-Zugriffsverfahren in der Nachrichtentechnik, englisch multiple access
 Zugriffsverfahren (Politik), Methode zur Verteilung von Ämtern in politischen Organisationen

Siehe auch:
 Zugriffskontrolle (Überwachung und Steuerung des Zugriffs auf bestimmte Ressourcen)
 Access (Begriffsklärung: englisch für „Zugriff, Zugang“)
 Zugang (Begriffsklärung)